

Келес — село, Сариагаський район, Туркестанська область

Келес — ільче, іл Бурса
 Келес — буджак, ільче Келес, іл Бурса
 Келес — місто, іл Бурса

Келес — місто, Ташкентська область
 Келес — річка, притока Сирдар'ї